A Confederação Asiática de Futebol (AFC) recebeu da FIFA 4,5 vagas para a Copa do Mundo FIFA de 2002, a  e o , como países-sede, se classificaram automaticamente, deixando 2,5 vagas a serem disputadas por 40 seleções, que competiram por 2 vagas diretas para a Copa do Mundo e um lugar na repescagem contra uma seleção da UEFA. A Arábia Saudita e China asseguraram lugar na Copa.

 Na primeira fase, as 40 seleções foram divididas em 10 grupos de 4 cada no sistema de turno e returno, exceto no Grupo 2, onde foi utilizado o sistema de turno único. Os vencedores de cada grupo avançaram à fase seguinte.

 Na fase final, as 10 seleções restantes foram divididas em 2 grupos de 5 cada jogando em turno e returno, contra os adversários do seu grupo. O campeão de cada grupo se classificou automaticamente ao Mundial. Os vices-campeões de cada grupo, se enfrentaram para decidir quem jogaria a repescagem contra o melhor segundo colocado da Europa.

Primeira Fase

Grupo 1

Grupo 2 

Myanmar desistiu.

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Fase Final

Grupo A

Grupo B

Repescagem 
 Jogo de ida

 Jogo de volta

Com base nesses resultados, o Irã se classificou para a repescagem Euro-Asiática.

Asia
2002